Luchtbrug (gebouw), een loopbrug tussen twee gebouwen, vaak over een openbare weg.
Luchtbrug (luchtvaart), een vliegtuigverbinding tussen gebieden die om politieke redenen geen verbinding over land kunnen hebben.
Berlijnse luchtbrug, het bekendste voorbeeld van een luchtbrug in de luchtvaart